Příjmení Tapia nese více různých osobností:

 Bill Tapia (1908–2011) – americký hudebník
 Carlos Tapia (* 1962) – argentinský fotbalista
 Renato Tapia (* 1995) – peruánský fotbalový záložník